Алмоштер:

 Алмоштер — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия
 Алмоштер — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен